Stanhope puede hacer referencia a:

Lugares 
 Stanhope, un pequeño asentamiento en el consejo unitario de Scottish Borders (Escocia).
 Stanhope, una ciudad en el estado de Iowa (Estados Unidos).
 Stanhope, un distrito municipal en el estado de Nueva Jersey (Estados Unidos).
 Stanhope, una parroquia civil y una villa en el condado de Durham (Inglaterra).
 Stanhope, una parroquia civil en el condado de Kent (Inglaterra).

Personas 
 Charles Stanhope (tercer earl de Stanhope) (1753-1816), estadista y científico británico.
 Felipe Stanhope de Chesterfield (1694–1773), cuarto conde de Chesterfield, estadista británico y hombre de letras.
 James Stanhope (1673-1721), primer conde de Stanhope, militar y político británico.
 Hester Stanhope (1776-1839), una aristócrata británica.
 Philip Henry Stanhope (1805-1875), un historiador británico.
 Phillip Stanhope Worsley (1835-1866), un poeta británico.